</div>
General Manuel Belgrano és un departament ubicat a l'extrem Nord-est de la provincia de Misiones, a l'Argentina. Limita amb els departaments d'Iguazú, Eldorado, San Pedro i el Brasil. El departament té una superfície de 3.331 km², equivalent a l'11,21% del total de la província. La seva població és de 33.488 hab. (cens de l'any 2001 INDEC). Segons estimacions de l'"INDEC" l'any 2005 tenía 59.673 habitants.

Departaments de l'Argentina
Província de Misiones